Hilferding ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fjodorowitsch Hilferding (1831–1872), russischer Slawist
 Johann Peter Hilferding (1690–1769), deutscher Schauspieler
 Franz Hilferding, deutscher Schauspieler und Bruder von Johann Peter Hilferding 
 Margarete Hilferding (1871–1942), österreichische Psychoanalytikerin
 Peter Milford-Hilferding (1908–2007), österreichischer Nationalökonom
 Rudolf Hilferding (1877–1941), österreichisch-deutscher Politiker